Това е списък на персонажите в сериала „Герои“

Главни герои

Други персонажи със специални умения

Източници 

Герои (сериал)
Герои